Kilmington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Kilmington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)